Cool Kids – album dei Kix del 1983
 Cool Kids – brano musicale degli Echosmith del 2013